Стерлядь может означать:
 Стерлядь — рыба семейства осетровых.
 Стерлядь (подводная лодка) — российская подводная лодка типа «Сом» начала XX века.
 «Стерлядь» — первое название миноносца «Выносливый».